Velika nagrada Kanade 1982 je bila osma dirka Svetvonega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 13. junija 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 70
| 1:46:39,577
| 4
| 9
|-
! 2
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-Ford
| 70
| + 13,799 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 70
| + 1:01,836
| 6
| 4
|-
! 4
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 69
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 5
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 69
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 68
| Brez goriva
| 9
| 1
|-
! 7
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 68
| Brez goriva
| 13
|  
|-
! 8
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 68
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 67
| +3 krogi
| 1
|  
|-
! 10
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 66
| Brez goriva
| 12
|  
|-
! 11
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 66
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! NC
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 59
| +11 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 52
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
| 47
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 41
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 30
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 28
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 20
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 17
| Sklopka
| 11
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 8
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
| 7
| Sklopka
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 2
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 2
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 0
|  
| 18
|  
|-
! Ods
| 32
|  Riccardo Paletti
| Osella-Ford
| 0
| Smrtna nesreča
| 23
|  
|-
! Ods
| 33
|  Geoff Lees
| Theodore-Ford
| 0
| Trčenje
| 25
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 19
|  Emilio de Villota
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Didier Pironi 1'28.323

Formula 1 sezona 1982
1982